Артем Дмитрович Климов — народився 14 січня 1996 року - 04 березня 2022 року загинув у бою с.Нестеренка, Оріховського району, Запорізької області.  старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Біографія 
Випускник Київського військового ліцею імені Івана Богуна 2013 року ( 4 рота, 4 взвод).

Випускники магістратури факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Також завершив навчання у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, в 2020 році.

У Збройних Силах України з 07.06.2019 року.Проходив службу на посаді командира 3 ГШВ 3 ГШР 1 ГШБ 128 ОГШБР. Брав активну участь на фронті. Приймав участь В ООС - квітень, травень 2021 року.

Нагороди 
 Козацький хрест ІІ ступення.
 орден Богдана Хмельницького III ступеня (2022, посмертно) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Примітки

Джерела